Alter Park steht für:

* Alter Park (Berlin), Berlin-Tempelhof
 Alter Park Burgwedel, Hannover